|}
Die Bahnstrecke Bjärka Säby–Västervik ist eine schwedische Eisenbahnstrecke, die 96 km von Bjärka Säby nach Västervik führt. Sie wird als Tjustbana bezeichnet, wobei der Name der Strecke keine historische Bezeichnung, sondern ein von Banverket 1988 gebildeter Kunstbegriff ist.

Die eingleisige und nicht elektrifizierte Bahnstrecke entstand aus der Zusammenführung der 1920 gebauten Bahnstrecke Bjärka Säby–Åtvidaberg der Östra Centralbanans Järnvägsaktiebolag (ÖCJ) und Teilen der von der Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar (NVHJ) erbauten ehemaligen Schmalspurbahn Bersbo–Åtvidaberg–Västervik (eingeweiht 1879).

Der Abschnitt Åtvidaberg–Västervik der Schmalspurbahn wurde 1964 in Normalspur umgebaut. Der Personenverkehr ist seit 1996 Teil des regionalen Verkehrskonzepts Kustpilen. Seit 2008 und noch bis November 2021 wird die Bahnstrecke von Regionalzügen des Unternehmens Transdev (früher Veolia Transport) befahren. Ab Dezember 2021 übernimmt SJ AB den Personenverkehr, dann unter dem Namen Krösatågen.

Der letzte Güterzug auf der Strecke wurde am 9. Juli 2013 von der TMZ 108 gefahren. Das Holz, das bis zu diesem Zeitpunkt im Hafen von Västervik geladen und dann zur Papierfabrik des Billerud-Konzerns in Grums an der Bahnstrecke Göteborg–Kil transportiert wurde, wird seither über den Hafen von Gävle befördert.

Weblinks

Einzelnachweise 

Östergötland
Småland
Bahnstrecke in Östergötlands län
Bahnstrecke in Kalmar län